Torn from the Grave è una raccolta degli Autopsy, pubblicata nel 2001.

Tracce

Note
 Tracce 1-4 da Severed Survival
 Traccia 5 da Critical Madness
 Traccia 6 registrata live in Bamberg, Germania, 1990
 Traccia 7 da Retribution for the Dead
 Traccia 8 registrata live a The Waters Club, San Pedro, CA, 30 marzo 1991
 Tracce 9-14 da Mental Funeral
 Tracce 15-16 da Fiend for Blood
 Traccia 17 da Peaceville compilation album "Volume 4"
 Traccia 18-22 da Acts of the Unspeakable
 Traccia 23 registrata live a Bonnie's, New Jersey, NJ
 Traccia 24-27 da Shitfun

Collegamenti esterni